Леонид Евгеньевич (Эйгенович) Фейнберг (5 (17) февраля 1896, Москва — 10 мая 1980, там же) — российский и советский поэт, художник, искусствовед. Член Союза художников СССР.

Краткая биография 
Родился в семье Евгения Ильича (Исрула-Эйгена) Фейнберга, выпускника юридического факультета Новороссийского университета, и Анны Акимовны Рабинович, переехавших из Одессы в Москву в 1894 году. Брат пианиста и композитора С. Е. Фейнберга и пианистки Беллы (Берты) Евгеньевны Майгур (1888—1976), отец переводчика Сергея Северцева и детской писательницы С. Л. Прокофьевой, муж переводчицы японской поэзии В. Н. Марковой. Дружил с М. А. Волошиным и М. И. Цветаевой. В 1910-х гг. учился в студиях С. Ю. Жуковского и Ф. И. Рерберга в Москве. Был участником обществ «Союз русских художников» (1903—1923), «Московский салон» (1910—1921) и «Искусство — социалистическому строительству» (ИССТР) (1932). Был крещён Александром Менем, который и стал его духовником.

Творчество 
Занимался фотографией, станковой и монументальной живописью, книжной графикой, писал стихи (семь сборников). Впервые шесть полотен художника экспонировались на одной из московских выставок в 1917 году. 37 картин маслом были выставлены в 1922 году в Музее изящных искусств. Участвовал в выставках «Союза русских художников» в 1923 году. Участник всесоюзных выставок. Имел персональные выставки, в том числе в МОСХе в 1956 году.

В 1930 году иллюстрировал книги английского фантаста Герберта Уэллса, в том числе роман «Первые люди на Луне».

В 1941—1945 годах создал серию иллюстраций к «Герою нашего времени» М. Ю. Лермонтова. С его иллюстрациями вышли также «Индийские сказки» (1956), сборник индонезийской поэзии «Цветы далёких берегов» (1966), «Золотая цепь» С. И. Липкина (1970), «Вавилонская башня и другие библейские предания» (1991), книга Веры Марковой «В стране легенд: легенды минувших веков в пересказе для детей» (1972, 2008) и многие другие.

Он является также автором работ «Лессировка и техника классической живописи» (1937), «Сонатная форма в поэзии Пушкина» (1978), «Секреты живописи старых мастеров» (в соавторстве с Ю. И. Гренбергом, 1989), «Три лета в гостях у Волошина: мемуары, эссе, стихи» (2006).

В 2003 году во время реставрации настенных росписей украшающих интерьер вокзального ресторана на железнодорожной станции Армавир-Ростовский, известного в народе как «Чердак», художник Василий Силантьев установил имена авторов картин. Ими оказались известные советские художники-монументалисты Е.Лансере и Л.Фейнберг.

Работы художника хранятся в музеях Лермонтова в Пятигорске и Тарханах, музее ИРЛИ,

Примечания

Ссылки 

 Могила Л. Е. Фейнберга на Головинском кладбище
 Страница на Фантлабе
Художники СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Головинском кладбище